Sherko, auch Şêrko oder Shirkou, ist ein kurdischer männlicher Vorname mit der Bedeutung „ Löwe aus den Bergen“.

Namensträger

Vorname 

 Sherko Bekas (1940–2013), irakisch-kurdischer Dichter
 Sherko Fatah (* 1964), deutscher Schriftsteller mit kurdisch-irakischen Wurzeln
 Sherko Gubari (* 1996), irakischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Kurdischer Personenname